Флаг сельского поселения Клементьевское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Клементьевское Можайского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 августа 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4263.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Клементьевское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине изображение лежащего жёлтого льва, держащего белое ядро».

Обоснование символики 
Символика основной фигуры — льва многозначна:

— изображение льва в России традиционно для артиллерийской символики. Лев, держащий ядро, указывает на созданный в Клементьево в 1880 году полигон для ежегодных летних лагерных сборов артиллерийских войск Московского военного округа. Сюда для воинских смотров приезжал начальник артиллерии великий князь Михаил Иванович. При селе располагалась усадьба Военно-инженерного ведомства с помещениями для высочайших лиц.

— Сельское поселение Клементьевское расположено на северо-востоке Можайского муниципального района. Близость к Москве и благоприятная природа стали залогом того, что среди владельцев этих земель были представители знатных и старинных родов: Клементьевы, Прозоровские, Самойловичи, Чернышёвы, аллегорически отражённые на флаге львом — царём зверей, символом благородства, силы и власти.

Жёлтая полоса с выемкой указывает на природные особенности — рельеф территории сельского поселения всхолмлённый: холмы перемежаются с болотистыми впадинами, даже название одной из крупнейших деревень поселения Павлищево (первоначально Павдищево) по одной из версий происходит от слова «падь» — низкое место, низина.

Красный цвет — символ мужества, силы, красоты, труда.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги с изображением львов